Dans le domaine militaire,  peut désigner :

d'infanterie (Empire allemand)
  de sécurité (Allemagne)

côtière